Mill Spring ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mill Spring (Missouri)
 Mill Spring (North Carolina)
 Mill Spring (Tennessee)